Боец:
 Боец — участник боя.
 Боец — название рядовых военнослужащих в Рабоче-крестьянской Красной армии Вооружённых сил Союза ССР.
 Боец — скальный мыс на реке.
 
 Боец — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области Белоруссии.
 Боец — деревня в Калинковичском районе Гомельской области Белоруссии.
 «Боец» — русский буксирный пароход Отдельного кавказского корпуса.

См. также 
 Боец Кузнецов — посёлок сельского типа в Партизанском районе Приморского края.
 «Матч! Боец» — российский телеканал про боевые искусства.
 «Бойцы»